

Розвори — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Розвори — село в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства